Râul Delnița se poate referi la următoarele râuri din România

 Râul Delnița - afluent al râului Moldova
 Râul Delnița - afluent al râului Olt

Vezi și 
 Delnița (dezambiguizare)

Toponime românești